Pietro Micca – militare italiano
Pietro Micca – film muto del 1908 diretto da Mario Caserini
 Pietro Micca – film del 1938 diretto da Aldo Vergano
 Museo Pietro Micca – museo di Torino
 Via Pietro Micca – strada di Torino

Marina militare 

 Pietro Micca – sommergibile del 1917
 Pietro Micca – sommergibile del 1931
 Pietro Micca – nave lanciasiluri
 Classe Pietro Micca – classe di sommergibili della Regia Marina